Chōshū steht in der japanischen Sprache für eine Reihe von Begriffen, darunter:
 (üblicherweise) ein anderer Name für die Provinz Nagato, Teil der heutigen Präfektur Yamaguchi, mit den Kanji 長州
 das Chōshū (Han), das Lehen das von der Ausdehnung her der Provinz entsprach
 der Mōri-Klan, die Daimyō des Chōshū-Lehens, wird oft fälschlicherweise als Chōshū-Clan bezeichnet
 (selten) kombinierter Name der Provinz Nagato und Provinz Suō (長周)
 (selten) ein anderer Name für die Provinz Owari (張州)
 ein langer Ärmel an einem Kimono (長袖), davon abgeleitet auch die Bezeichnung für jemanden, der lange Ärmel an einem Kimono trägt, etwa eine Maiko

Chōshū werden auch die Namen von Orten in China auf Japanisch gelesen:
 Provinz Zhaozhou (肇州)
 Stadt Chaozhou (潮州)